Міксер (, ) у перекладі українською означає «змішувач».

 Міксер — пристрій для гомогенізації сумішей шляхом їх турбулентного перемішування. Може бути застосований для моделювання в лабораторних умовах деяких технологічних процесів у хімічній галузі, харчовій промисловості, в технологіях збагачення корисних копалин, наприклад, масляної агрегації вугілля.
 Міксер — посудина у мартенівських і конверторних цехах металургійних заводів для зберігання чавуну в рідкому стані. 
 Міксер — чавуновозний ківш особливої форми великої вантажопідйомності.
 Міксер — побутовий прилад для механічного розмішування сумішей в кулінарії.

Див. також 
 Блендер
 Контактний чан
 Змішувачі «важке середовище — вугілля»
 Електромагнітний змішувач
 Статичний міксер

Література 
 

Обладнання